Cabrália Paulista kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cabrália Paulista (ort), São Paulo, 
 Cabrália Paulista (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar